Арбо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Понтеведра в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Параданта.

Население

Примечания

Ссылки 
 Arbo, Rias Baixas

Муниципалитеты Понтеведры